Brig (district), een district in het Zwitserse kanton Wallis
 Brig (plaats), een plaats en voormalige gemeente gelegen in dat district Brig
 Brig-Glis, een gemeente in het Zwitserse kanton Wallis